Das Damendoppel der  US Open 1968 war ein Tenniswettbewerb in New York City.

Das Finale bestritten Maria Bueno und Margaret Court gegen Rosie Casals und Billie Jean King, das Bueno und Court in drei Sätzen gewann.

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 
 

Damendoppel
1968